Boris Mihajlov je lahko:

 Boris Mihajlov, nekdanji ruski hokejist
 Borislav Mihajlov, nekdanji bolgarski nogometaš
 Boris Mihajlov, ukrajinski fotograf